Francisco I de Liechtenstein (en alemán: Franz von Liechtenstein) (Viena, 28 de agosto de 1853 - Valtice, 25 de julio de 1938) fue príncipe de Liechtenstein entre los años 1929 y 1938. Era hijo del príncipe Luis II de Liechtenstein y de su esposa, la condesa Francisca de Paula Kinsky de Wchinitz y Tettau. 

Sucedió en el trono a su hermano mayor, Juan II. Durante su reinado, se pasó de monarquía absolutista a constitucional en la Guerra Civil de 1865 a 1880.

Fue embajador en la corte del Zar en San Petersburgo entre 1894 y 1899. Ya como príncipe de Liechtenstein, continuó las reformas económicas iniciadas por su hermano.

Matrimonio 

Francisco contrajo matrimonio con Isabel de Gutmann (1875-1947), siendo el segundo esposo de ésta, el 22 de julio de 1929, en Viena. Ella era una aristócrata de ascendencia judía. Su padre fue durante un año Presidente de la Comunidad Israelí de Viena, y fue investido Ritter.

Conmemorando el mismo día de su matrimonio, Francisco fundó la Orden del Mérito del Principado de Liechtenstein, un año antes de morir.

Francisco I e Isabel fueron la primera pareja principesca de Liechtenstein que estableció contactos con la población de Liechtenstein y, visitaron el país con regularidad, permaneciendo en Liechtenstein varias semanas al año. Isabel hizo visitas a los enfermos en los hospitales, asistió a las instituciones públicas, y se presentó a los pobres en las aldeas. Por su bondad, ella era muy popular entre la gente, debido a sus cálidas formas en el trato con los demás. La Fundación Francisco e Isabel para la Juventud de Liechtenstein todavía existe hoy.

Francisco I murió sin herederos y fue sucedido por su sobrino-nieto Francisco José II.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas liechtensteinianas 
  Medalla conmemorativa del Jubileo de Oro de Juan II de Liechtenstein (12/11/1908). 
  Soberano Gran Maestre (y fundador) de la Orden del Mérito del Principado de Liechtenstein (22/07/1937).

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro ( Rama Austríaca).
  Caballero Gran Cruz de la Imperial Orden de Leopoldo ().
  Caballero Gran Cruz de la Imperial Orden de Francisco José ().
  Medalla al Mérito Militar de III Clase ().

Ancestros

Referencias 

Príncipes de Liechtenstein
Grandes maestres de la Orden del Mérito del Principado de Liechtenstein
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Personas de Viena
Católicos de Liechtenstein
Liechtensteinianos del siglo XIX
Liechtensteinianos del siglo XX